Plusieurs personnages de la mythologie grecque portent ce nom :
 Chrysès, prêtre d'Apollon et père de Chryséis, à l'époque de la guerre de Troie.
 Chrysès, fils d'Agamemnon et de Chryséis, et donc petit-fils de Chrysès, prêtre d'Apollon.
 Chrysès, fils illégitime de Minos et de Paria.

Voir aussi 

 Chryse.